Les trioxanes sont deux composés organiques isomères de formule brute C3H6O3. Ce sont des hétérocycles à six atomes, comportant trois groupes méthylène et trois atomes d'oxygène.

Les deux isomères ne sont distincts que par la position relative des atomes d'oxygène dans le cycle:
 Le 1,2,4-trioxane, un composé non encore isolé dont on retrouve la structure dans certaines substances anti-malaria.
 Le 1,3,5-trioxane, un trimère cyclique du formaldéhyde utilisé comme carburant et dans la fabrication de plastiques.

 
Acétal